Venturini ist der Familienname folgender Personen:

 Aurora Venturini (1922–2015), argentinische Schriftstellerin
 Bartolomeo Venturini (1822–1895), italienischer Prälat und Patriot
 Bruno Venturini (1911–1991), italienischer Fußballtorwart
 Clément Venturini (* 1993), französischer Radsportler
 Francesco Venturini (um 1675–1745), Violinist und Komponist
 Gian Carlo Venturini (* 1962), san-marinesischer Politiker
 Giorgio Venturini (1908–1984), italienischer Filmproduzent und -regisseur
 Giovanni Venturini (* 1991), italienischer Automobilrennfahrer
 Giovanni Francesco Venturini (1650–1710), italienischer Barockmaler
 Giuliano Venturini (1820–1890), italienischer Arzt, Schriftsteller und Patriot
 Guido Venturini (* 1957), italienischer Architekt und Designer
 Jean Venturini (1919–1940), französischer Dichter
 Karl Heinrich Georg Venturini (1768–1849), protestantischer Theologe und Historiker
 Marco Venturini (* 1960), italienischer Sportschütze
 Mark Venturini (1961–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Roberto Venturini (* 1960), san-marinesischer Politiker
 Serge Venturini (* 1955), französischer Dichter
 Tisha Venturini (* 1973), US-amerikanische Fußballspielerin